Грэм Э́ван Уи́льямс (; род. 2 апреля 1938) — валлийский футболист, выступавший на позиции крайнего защитника, впоследствии футбольный тренер. Всю свою карьеру игрока провёл в английском клубе «Вест Бромвич Альбион».

Клубная карьера 
Уильямс родился в Хенллане, Денбишир. Играл за молодёжную команду «Рил Атлетик». В сентябре 1954 года 16-летний Грэм подписал любительский контракт с английским клубом «Вест Бромвич Альбион». В апреле 1955 года подписал первый профессиональный контракт. Дебютировал в основном составе «дроздов» 19 ноября 1955 года в матче против «Блэкпула», сыграв на позиции левого крайнего нападающего. Долгое время играл за молодёжный состав, закрепившись в основном составе лишь к середине сезона 1959/60, уже на позиции левого защитника.
В дальнейшем стал капитаном команды. В 1966 году помог «Вест Бромвичу» выиграть Кубок Футбольной лиги. В следующем году «Вест Бромвич» снова вышел в финал Кубка Футбольной лиги, но на этот раз победу одержал «Куинз Парк Рейнджерс». В 1968 году Уильямс в третий год подряд вывел свою команду на «Уэмбли», на этот раз на матч финала Кубка Англии. «Вест Бромвич» обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, а Уильямс поднялся в королевскую ложу, где ему был вручён Кубок Англии.

Карьера в сборной 
6 апреля 1960 года дебютировал в составе национальной сборной Уэльса в матче против сборной Северной Ирландии. В общей сложности провёл за сборную 26 матчей и забил 1 мяч. Последний раз сыграл за сборную 23 октября 1968 года в матче против сборной Италии.

Тренерская карьера 
В 1972 году покинул «Вест Бромвич», став играющим тренером в клубе «Уэймут», в котором проработал до 1975 года. В ноябре 1981 года он был назначен главным тренером валлийского клуба «Кардифф Сити». Был уволен в феврале 1982 года, когда «Кардифф» проиграл 9 матчей из 15. В дальнейшем работал в финском клубе РоПС, с которым выходил в четвертьфинал Кубка обладателей кубков УЕФА. Позднее он работал ассистентом главного тренера сборной Уэльса Бобби Гулда.

Известные события 
Широко известна и стала легендарной цитата Уильямса, связанная с эпизодом его игры против Джорджа Беста.

—	Можешь минутку постоять, чтобы я рассмотрел твоё лицо? – сказал Уильямс Джорджу Бесту.
—	Зачем? – удивился Бест.
—	Потому что я весь матч смотрел только на твою спину, уходящую от меня по флангу. — ответил Уильямс.

Достижения 
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1966
 Обладатель Кубка Англии: 1968

Примечания

Ссылки 
 Профиль Уильямса на сайте OldBaggies.com 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Футбольные тренеры Уэльса
Тренеры ФК «Уэймут»
Тренеры ФК «Кардифф Сити»
Тренеры ФК РоПС